Jméno a příjmení Jan Krejčí má více známých nositelů:

 Jan Krejčí (fotbalista) (* 1939) – český fotbalista
 Jan Krejčí (geolog) (1825–1887) – český geolog, vysokoškolský pedagog a politik, poslanec zemského sněmu a Říšské rady
 Jan Krejčí (jazykovědec) (1868–1942) – český jazykovědec, děkan FF MU a rektor Masarykovy univerzity
 Jan Krejčí (politik) (1883–1952) – český politik ČSL, československý meziválečný poslanec a senátor
 Jan Krejčí (šachista, 1962) – český šachista
 Jan Krejčí (šachista, 1992) – český šachista
 Jan Krejčí (malíř) – český malíř a pedagog